Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2020 — турнир, проводившийся с марта 2019 года по 12 ноября 2020 года с целью определения 24 мужских сборных для участия в основной стадии чемпионата. Отбор также был связан с проведением Лиги наций УЕФА 2018-19 годов, которое дало странам дополнительную возможность для участия в финальном турнире. Впервые с 1976 года ни одна команда не получила автоматического права участия в финальном турнире чемпионата Европы в качестве принимающей страны.

В квалификационном процессе принимали участие 55 национальных команд. По итогам основного отборочного раунда были отобраны 20 команд, ещё 16 команд по результатам и рейтингу Лиги Наций УЕФА приняли участие в дополнительном отборе.

Команды 
Все 55 сборных УЕФА получили право участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020.

Сборные разбиты на 6 корзин исходя из общей турнирной таблицы группового этапа Лиги наций УЕФА 2018. 4 сборные финального этапа Лиги наций 2018/2019 расположены в отдельной корзине и посеяны в группах с 5 командами.

Формат турнира 
Не предусматривалось автоматической квалификации страны-организатора — все 55 национальных сборных УЕФА, в том числе 12 национальных команд, чьи страны будут проводить матчи, должны участвовать в отборочном турнире для определения 24 мест в финальном турнире. Поскольку принимающие города были назначены УЕФА в сентябре 2014 года, перед отборочными матчами Евро-2020, существует вероятность, что не все национальные сборные из принимающих городов смогут квалифицироваться в финальный турнир.

Групповой этап 

С созданием Лиги наций УЕФА начиная с 2018 года, Лига наций УЕФА 2018-19-го года связана с квалификацией Евро-2020, предоставив командам ещё один шанс получить квалификацию для УЕФА Евро 2020.

Основной квалификационный процесс начался в марте 2019 года, а не сразу в сентябре 2018 года после чемпионата мира по футболу 2018 года и завершится в ноябре 2019 года. Формат остался в основном тем же, хотя только 20 из 24 мест для финального турнира будут определены в основном процессе отбора и останутся четыре места, которые ещё предстоит определить. После приёма сборной Косово в УЕФА в мае 2016 года, было объявлено, что 55 членов будут разделены на 10 отборочных групп после завершения группового этапа Лиги наций УЕФА (пять групп из пяти команд и пять групп из шести команд, причём четырем финалистам Лиги наций УЕФА гарантировано, что будут собраны в группы из пяти команд), две лучшие команды из каждой группы квалифицируются на Евро-2020. Отборочные матчи проводятся в игровых окнах, состоящих из двух матчей, в марте, июне, сентябре, октябре и ноябре 2019 года.

Критерии 
Если две или более команд имеют одинаковое количество очков по групповым матчам, то применяются следующие критерии:

 Наибольшему количеству очков в матчах между этими командами;
 Наибольшей разнице голов в матчах между этими командами;
 Наибольшему количеству голов в матчах между этими командами;
 Наибольшему количеству голов на выезде в матчах между этими командами;
 Если после применения критериев от 1 до 4 остаются команды, места которых невозможно однозначно определить, критерии 1-4 снова применяются к матчам данных команд для определения их окончательного места. [A] Если эта процедура не приведет к принятию решения, применяются критерии 6-10;
 Наибольшей разнице голов во всех матчах группового этапа;
 Наибольшему количеству голов во всех матчах группового этапа;
 Наибольшему количеству голов на выезде во всех матчах группового этапа;
Наибольшему количеству побед во всех матчах группового этапа;
Наибольшему количеству  побед  на выезде во всех матчах группового этапа;
 Рейтинг Fair Play УЕФА (1 очко за одну жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку в результате двух жёлтых карточек, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за жёлтую карточку, за которой следует прямая красная карточка);
 Место в итоговом рейтинге Лиги наций УЕФА 2018/2019.

Определение мест в общем рейтинге 
Для определения общего рейтинга, результаты матчей с командой занявшей шестое место в группе не учитываются, и определяются по следующим критериям:

 Позиция в группе;
 Наибольшее количество очков;
 Разница мячей;
 Наибольшие значения забитых мячей;
 Наибольшие значения забитых мячей на выезде;
 Наибольшее количество побед;
 Наибольшее количество побед на выезде;
 Рейтинг Fair Play УЕФА (1 очко за одну жёлтую карточку, 3 очка за красную карточку в результате двух жёлтых карточек, 3 очка за прямую красную карточку, 4 очка за жёлтую карточку, за которой следует прямая красная карточка);
 Место в итоговом рейтинге Лиги наций УЕФА 2018/2019.

Плей-офф  
В плей-офф, который должен был состояться в марте 2020 года (был перенесён на 8 октября и 12 ноября), будет участвовать 16 команд, что даст второй шанс претендовать на Евро-2020. 16 команд выбраны в соответствии с их выступлением в Лиге наций УЕФА. 16 команд разделены на четыре ветви, каждая из которых содержит четыре команды, причём одна команда из каждой ветви будет отбираться для финального турнира. Каждая лига имеет свой собственный путь плей-офф, если не менее четырёх команд из этой лиги не прошли основную квалификацию на ЕВРО-2020. Победители группы Лиги наций автоматически получали право на игровой путь своей лиги. Если победители группы уже прошли квалификацию в классическом отборочном групповом этапе, они были заменены следующими лучшими командами той же лиги. Однако, если в той же лиге недостаточно команд, победители группы были заменены следующей лучшей командой общего рейтинга, но победители групп не могли бы встретиться с командами из высшей лиги.

Восходящий процесс от Лиги D до A используется для выбора 16 команд, которые будут соревноваться в плей-офф. Сначала были выбраны все доступные победители группы. Затем, если победитель группы уже квалифицировался на Евро-2020, он был заменён следующей лучшей командой той же лиги. Если в данной лиге недостаточно команд, то, если есть победитель группы, была выбрана лучшая команда нижней лиги. Если в лиге нет победителя группы, тогда была выбрана лучшая команда общего рейтинга.

Жеребьевка плей-офф 
Жеребьевка стадии плей-офф состоялась 22 ноября 2019 года.
Команды были распределены по путям, начиная с Лиги D, согласно следующим принципам:
 Победитель группы не может быть включен в один путь с представителями высших лиг;
 Если четыре и более команд из одной лиги завоевали право на участие в плей-офф, формируется путь с четырьмя представителями этой лиги;
 УЕФА может внести дополнительные правила жеребьевки с целью развести принимающие страны по разным путям.

Также были определены хозяева поля в финальных матчах.

Схема проведения плей-офф 
Плей-офф состоит из одноматчевых полуфиналов и финалов.

После распределения по путям команды ранжируются согласно итоговому рейтингу Лиги наций УЕФА 2018/2019. В полуфиналах первая команда принимает четвертую, вторая — третью. Хозяева поля в финальных матчах определяются жеребьевкой.

Четыре победителя финалов плей-офф присоединятся к 20 командам, которые уже прошли квалификацию на ЕВРО-2020.

Расписание 
Ниже приведён график отборочной кампании Евро-2020.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа отборочного турнира Евро-2020 состоялась 2 декабря 2018 года в Конференц-центре в Дублине, Ирландия. Посев сборных при жеребьёвке основывался на общем рейтинге Лиги наций УЕФА 2018—2019 годов. Помимо того, что четырём финалистам Лиги наций УЕФА было гарантировано попадание в группу из пяти команд (для того, чтобы у них были окна на плей-офф Лиги Наций), при процедуре жеребьёвки имелись следующие ограничения:
 Футбольные ассоциации стран, в чьих городах пройдут матчи финального турнира (Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Италия, Ирландия, Нидерланды, Румыния, Россия, Шотландия), размещались по группам таким образом, чтобы в одной группе было не более двух перечисленных команд.
 По политическим причинам не могли попасть в одну группу сборные следующих стран: Гибралтар и Испания, Косово и Сербия, а также Косово и Босния и Герцеговина. Для случаев Армении и Азербайджана, России и Украины действовало то же ограничение, - но они и без того находились в одной корзине и, в любом случае, не могли попасть в одну группу.
 Белоруссия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Россия, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Эстония были определены как страны с высоким или средним риском тяжёлых климатических условий, в одну группу не могли попасть более чем две команды этих стран. При этом Фарерские острова, Финляндия и Исландия были отнесены к местам с наибольшей вероятностью возникновения неблагоприятных погодных условий, и для них имелось ещё ограничение по календарю: они не могли играть на своём поле в марте и ноябре, а календарь для остальных команд составляется таким образом, чтобы по возможности сыграть как можно меньше домашних матчей в марте и ноябре.
 В целях сбалансированности значений преодолеваемых командами расстояний на матчи друг к другу в одну группу могло попасть не более одной пары команд из тех стран (футбольных ассоциаций), для которых было выявлено большое расстояние перемещения по отношению к другим странам: для Азербайджана дальними перемещениями признавались выезды в Португалию и Исландию (также — в Гибралтар, но он и так находился в одной корзине с Азербайджаном), для Исландии — в Армению, Кипр, Грузию и Израиль, для Казахстана — в Андорру, Англию, Францию, Исландию, Мальту, Северную Ирландию, Португалию, Ирландию, Шотландию, Испанию и Уэльс (также — Фарерские острова и Гибралтар, но они и так находились в одной корзине с Казахстаном).

Группы 
Матчи были сыграны с 21 марта по 19 ноября 2019.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Группа I

Группа J

Плей-офф 

Победители групп Лиги наций 2018/2019 указаны в тексте курсивом.

Жеребьёвка плей-офф состоялась 22 ноября 2019 года. Она определила, какие команды из Лиги C займут место в плей-офф пути A, а также хозяев финальных матчей.

Следующий состав плей-офф пути:

Расписание стыковых матчей 
Полуфинальные матчи должны были состояться 26 марта 2020 года, а финальные матчи 31 марта 2020 года, но в связи с пандемией COVID-19 они перенесены на 8 октября (полуфиналы) и 12 ноября (финалы групп).

Указанное время проведения соответствует CEST/CET,.

Путь A

Финальный этап

Резюме 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал

|}

Путь B

Финальный этап

Резюме 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал
{{OneLegResult|||1:2 (д.в.)|}}
|}

Путь C

Финальный этап

Резюме 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал
{{OneLegResult|||1:1 <small>(пен. 4:5)|}}
|}

Путь D

Финальный этап

Резюме 

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Полуфиналы

|-
| colspan="3" style="text-align:center; background:whitesmoke;" | Финал

|}

Общий рейтинг 
Общий рейтинг команд использовался для посева в финальном раунде. Результаты против команд, занявших шестое место в группе, не учитываются в рейтинге.

Примечания 

Европейский футбол в сезоне 2019/2020
Отборочный турнир